Wojskowe dokumenty przewozowe (WDP) - druki ścisłego zarachowania uprawniające do kredytowych przewozów i przejazdów państwowymi środkami komunikacji (transportu) na koszt wojska.

Dokumenty wojskowe